Propebela pingelii är en snäckart som först beskrevs av Moller 1842.  Propebela pingelii ingår i släktet Propebela och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
pingelii